Evgenij Evgen'evič Nesterenko – basso russo
 Igor Nesterenko – cestista ucraino
 Mykyta Nesterenko – discobolo e pesista ucraino
 Yuliya Nesterenko – ex velocista bielorussa